Luis Lucia puede hacer referencia a:

 Luis Lucia Lucia (1888-1943), abogado y político español.
 Luis Lucia Mingarro (1914-1984), hijo del anterior, director de cine español.